William Dean Howells House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Dean Howells House (Maine), ID-Nr. 79000270
 William Dean Howells House (Massachusetts), ID-Nr. 82001949